Laboissière-Saint-Martin, Somme
 Laboissière-en-Santerre, Somme
 Laboissière-en-Thelle, Oise

Laboissière is een Franse achternaam:
 Victor Laboissière, een Frans entomoloog

Zie ook 
 La Boissière (doorverwijspagina)